Az 1985-ös Roland Garros női versenyét az amerikai Chris Evert-Lloyd nyerte honfitársa, Martina Navratilova előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Martina Navratilova (Döntős)
  Chris Evert-Lloyd (Bajnok)
  Hana Mandlíková (Negyeddöntő)
  Manuela Maleeva (Negyeddöntő)
  Helena Suková (Második kör)
  Zina Garrison (Második kör)
  Claudia Kohde-Kilsch (Elődöntő)
  Carling Bassett (Negyedik kör)

  Catarina Lindqvist (Második kör)
  Bonnie Gadusek (Negyedik kör)
  Steffi Graf (Negyedik kör)
  Barbara Potter (Első kör)
  Kathy Rinaldi (Harmadik kör)
  Gabriela Sabatini (Elődöntő)
  Temesvári Andrea (Első kör)
  Pam Casale (Második kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1